Het Europees kampioenschap voetbal onder 18 van 1951 (officieel FIFA Jeugdtoernooi 1951) was de 4e editie van het, door de FIFA georganiseerde, voetbaltoernooi van spelers onder de 18 jaar. 

Het toernooi werd tussen 22 maart en 26 maart 1951 gespeeld in Frankrijk. Er deden acht teams mee. Joegoslavië werd voor de eerste keer winnaar. De finale in Cannes werd met 3–2 gewonnen van Oostenrijk. België werd derde.

Knock-outschema

Om vijfde plek

Europees kampioenschap voetbal onder 19
Voetbal in 1951
Voetbal in Frankrijk
Voetbal